Carcano puede referirse a:

 Ramón José Cárcano, un historiador, político y abogado argentino.
 Ramón J. Cárcano, una localidad argentina ubicada en el Departamento Unión de la Provincia de Córdoba.
 Carcano M91, un fusil de cerrojo italiano.